The Hollies () — британская рок-группа из Манчестера, исполняющая бит-музыку, создана в 1962 году. Была в числе ведущих представителей «британского вторжения». Существует предположение, что название «Hollies» было выбрано в честь Бадди Холли, но музыканты утверждают, что их вдохновили различные украшения Рождественских праздников. Организовали группу школьные друзья Аллан Кларк и Грэхем Нэш, до этого игравшие в «Two Teens», «Ricky And Dane», «Guytones» и «Deltas». Именно «Deltas» и стала ядром будущих «Hollies». В 1963 году «Hollies» дважды попадали в английский хит-парад (песни «Searchin» и «Stay», а в 1966 году ворвались в американские хит-парады (песни «Can’t Let Go», «Bus Stop», «Stop Stop Stop»). «Hollies» считаются второй после «Битлз» английской группой, добившейся большого успеха в хит-парадах синглов, а также одной из немногих, продолживших свою музыкальную карьеру в 1980-х.

Мелодичные композиции (весьма напоминающие по стилистике «Битлз») на протяжении почти 30 лет претерпели лишь незначительные изменения. В конце 1960-х музыканты попытались отойти от своего традиционного звучания (альбом «Evolution» и «Butterfly»), но слушатели не восприняли «Hollies» в таком качестве.

В 1968 году группу покинул Грэхем Нэш (он уехал в США, где вместе с Дэвидом Кросби и Стивеном Стиллзом организовал группу «Crosby, Stills, Nash & Young»). Последовала серия изменений состава (Аллан Кларк начал сольную карьеру). Но в целом 1970-е прошли для группы без каких-либо серьезных потрясений. В 1983 году для записи одного альбома к музыкантам присоединился Грэхем Нэш.

Дискография 
 Stay With The Hollies — 1964
 In The Hollies Style — 1964
 The Hollies — 1965
 Would You Believe? — 1966
 For Certain Because — 1966
 Evolution — 1967
 Butterfly — 1967
 Hollies Sing Dylan — 1969
 Hollies Sing Hollies — 1969
 Confessions Of The Mind — 1970
 Distant Light — 1971
 Romany — 1972
 Hollies — 1974
 Another Night — 1975
 Write On — 1976
 Russian Roulette — 1976
 Hollies Live Hits — 1977
 A Crazy Steal — 1978
 5317704 — 1979
 Hollies Sing Buddy Holly — 1980
 What Goes Around — 1983
 Reunion — 1983
 Staying Power — 2005

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Рок-группы Великобритании
Исполнители Epic Records
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1962 году
Лауреаты премии Айвора Новелло
Музыкальные коллективы 1960-х годов
Музыкальные коллективы 1970-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Исполнители Parlophone Records
Исполнители Polydor Records
Исполнители Liberty Records
Исполнители Capitol Records
Бит-группы
Софт-рок-группы Великобритании
Представители британского вторжения
Члены Зала славы рок-н-ролла